Бахшиян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бахшиян, Борис Цолакович (1944—2011) — советский российский ученый, преподаватель высшей школы, спортсмен (шашки).
 Бахшиян, Цолак Аршавирович (1909/1910 — 2003) — советский инженер-механик, конструктор в области энергетики, лауреат Ленинской премии